Slovenija:
 Znojile (Kamnik, Slovenija), naselje u sastavu općine Kamnik
 Znojile (Tolmin, Slovenija), naselje u sastavu općine Tolmin
 Znojile (Zagorje ob Savi, Slovenija), naselje u sastavu općine Zagorje ob Savi
 Znojile pri Krki, naselje u sastavu općine Ivančna Gorica
 Znojile pri Studencu, naselje u sastavu općine Sevnica